Enyo steht für:

 Enyo, altgriechische Göttin des Krieges
 Enyo (Graie), Graie der griechischen Mythologie
 Enyo (Gattung), Schmetterlingsfamilie aus der Familie der Schwärmer
 Enyo – Auf der Suche nach dem Tal des Lebens, deutsch-australisch-dänische Animationsserie (2009–2010)